Szwajcaria:
 Habsburg – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg

Osoby:
 Eduard Habsburg – niemiecki filozof
 Guta von Habsburg – czeska królowa

Inne:
 Habsburg – zamek

Zobacz też 
 Habsburgowie